Да́г Джо́нс (, родился 24 мая 1960) — американский теле- и киноактер, наиболее известный по научно-фантастическим, фэнтезийным и фильмам ужасов, где играл разнообразных нечеловеческих персонажей, зачастую с обилием грима. Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров», «Хеллбой: Герой из пекла», «Лабиринт Фавна», «Фантастическая четвёрка 2: Вторжение Серебряного сёрфера», «Форма воды».

Биография 
Родился в семье политика и церковного деятеля Роберта Джонса-младшего (1928—1979). Имеет четырёх старших братьев. Окончил среднюю школу Бишоп Четард, затем, в 1982 году — университет Болла. С 14 апреля 1984 года женат на Лори Джонс.

Актёрский дебют Дага состоялся в 1987 году. По состоянию на 2016 год он снялся более чем в 150 фильмах и телесериалах. Озвучивал персонажей мультфильмов «Хеллбой: Меч штормов» (2006), «Хеллбой: Кровь и металл» (2007), «Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey» (2011), а также Эйба Сапиена в игре «Hellboy: The Science of Evil» (2008).

В 2009 году получил премию «Fangoria Chainsaw Awards» в категории «Лучший актёр второго плана» за роль Эйба Сапиена в фильме «Хеллбой 2: Золотая армия», а также был включён в зал славы «Fangoria Horror Hall of Fame».

В 2017 году Гильермо дель Торо пригласил Дага на главную роль человека-амфибии в фильме «Форма воды».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Выпускники Боллского государственного университета